Krausen steht für:

 Krausen (Solingen), Ortsteil in Solingen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Krausen, Ort im Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Kotki (Barciany), Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Krausen, Ort im Kreis Rößel, Ostpreußen, seit 1945: Kruzy (Kolno), Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Krausen ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Krausen (1912–1988), deutscher Archivar und Historiker
 Halima Krausen (* 1949), muslimische Theologin
 Peter Krausen (* 1985), deutscher Basketballspieler

Siehe auch: